Gaos (almirall), almirall persa, comandant de la flota en la gran expedició enviada per Artaxerxes II de Pèrsia contra Evàgores I de Salamina de Xipre el 386 aC
 Alejandro Gaos y González-Pola (Oriola, 1907-València, 1958), escriptor valencià
 Andrés Gaos (La Corunya, 1874 - Mar del Plata, Argentina, 1959), compositor i violinista gallec, nacionalitzat argentí
 José Gaos (Gijón, 1900 - Mèxic DF, 1969), filòsof espanyol exiliat a Mèxic després de la Guerra Civil Espanyola
 Vicent Gaos González-Pola (València, 1919 - 1980), poeta i assagista valencià